В данной статье перечислены произведения словенского поэта Франце Прешерна. Перевод на русский язык указан согласно работе Фёдора Евгеньевича Корша «Стихотворения Франца Преширна со словенского и немецкого подлинников» 1901 года. В отдельных случаях в скобках указан альтернативный вариант перевода. Для произведений указаны лишь года изданий, поскольку определить время написания в большинстве случаев не представляется возможным.

Песни

Баллады и романсы

Разные стихотворения

Эпиграммы

Газели

Сонеты

Крещение при Савице

Изданные посмертно

Поэзия на немецком языке

Не переводились на русский язык

Письма 
Часть наследия поэта принадлежит эпистолярному жанру. Переписка Прешерна в основном на немецком языке, поскольку именно на нём разговаривала словенская интеллигенция тех лет.

Личная переписка 
 с графом Антоном Александром Ауэрспергом (ок. 1843—1844 и 23 августа 1845);
 с Йожефом Блазником (8 июня 1847 года);
 с Янешем Блайвайсом (21 января 1847 года);
 с Франтишеком Челаковским (14 марта 1833, 29 апреля 1833 и 22 августа 1836 года);
 с Матией Чопом (5 февраля 1832, 13 февраля 1832, 20 февраля 1832, 7 марта 1832 и 31 марта 1832 года);
 с Михаилом Кастелицем (10 марта 1832 года);
 с неизвестным лицом (22 августа 1834 года);
 с родителями (24 марта 1824 года);
 со Станко Вразом (4 марта 1837, между 13 мая и 10 июня 1837, 5 июля 1837, 19 июля 1838, 26 октября 1840, 29 июля 1843, 12 декабря 1843 и 5 февраля 1847 года).

Рабочая переписка 
 с Альбертом Мерком (8 октября 1848 года);
 с неизвестным лицом (дата неизвестна).

Примечания 

Прешерн